

Geografia

 Gates – città della Contea di Monroe, New York
 Gates – città della Contea di Marion, Oregon
 Gates – città della Contea di Lauderdale, Tennessee

Personaggi immaginari
Gates – personaggio della Legione dei Supereroi
Gates Oltsman – personaggio della serie di videogiochi Psychic Force
Tony Gates – personaggio della serie televisiva E.R. - Medici in prima linea

Persone 
Antonio Gates – giocatore di football americano statunitense
Basil Gates – calciatore inglese
Bill Gates – imprenditore, programmatore e informatico statunitense
Bryan Gates – allenatore di pallacanestro statunitense
David Gates – cantautore e musicista statunitense
Edmond Gates – giocatore di football americano statunitense
Eleanor Gates – scrittrice e commediografa statunitense
Eric Gates – calciatore inglese
Frank Gates – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Gareth Gates – cantante britannico
Henry Louis Gates Jr. – scrittore, saggista e critico letterario statunitense
Horatio Gates – generale statunitense
John Gates – giornalista e attivista statunitense
Kevin Gates – rapper statunitense
Larry Gates – attore statunitense
Linda Gates – ex tennista statunitense
Melinda Gates – imprenditrice statunitense
Nancy Gates – attrice statunitense
Pop Gates – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Robert Gates – politico statunitense
Synyster Gates – chitarrista statunitense
Thomas Sovereign Gates – politico statunitense
Yancy Gates – cestista statunitense

Televisione 
Gates – serie televisiva britannica trasmessa da Sky Living nel 2012

Altro 
Gates Learjet – aereo

Pagine correlate
Thomas Gates (disambigua)